Stanisław Kardaszewicz (1826–1886) – polski sędzia, historyk
 Stanisław Kardaszewicz (1889–1940) – major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej